Булушев — русская фамилия.

Известные носители 
 Булушев, Зайнулла Хусаинович (1886—1965) – революционер, активный борец за установление Советской власти на Донбассе и Юге России.
 Булушев, Павел Михайлович (1925—1991) — русский советский поэт, автор стихов о Великой Отечественной войне.
 Булушев, Семён Фёдорович (1912—1993) — советский учёный-химик, Герой Социалистического Труда.